Gord, een Slavisch woord voor 'stad'
 Grod (koning), een koning van de Krimgoten in de 6e eeuw